Säsongen 2014 var IF Elfsborg:s 111:e säsong, deras 71:e i Allsvenskan och deras 18:e raka säsong i ligan. 
De tävlade i Allsvenskan, Svenska cupen och UEFA Europa League.

Matcher

Träningsmatcher

Svenska Cupen

Gruppspel

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Allsvenskan

UEFA Europa League

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Play-off

Spelartruppen

2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag
Fotboll i Sverige 2014